Montaldo puede referirse a:
 Montaldo Bormida, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia.
 Montaldo di Mondovì, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.
 Montaldo Roero, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.
 Montaldo Scarampi, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia.
 Montaldo Torinese, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.